Beatriz Fernández, mujer Colombiana, líder empresaria, que tiene claro que “el  poder se fundamenta, además del amor y el compromiso, en valores como la alegría”.

Beatriz, es egresada del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), con reconocimientos como empresaria del año 2010 y el Mercurio de Oro al Mérito en el 2012, por construir un sueño llamado Crepes and Waffles desde 1980 en Bogotá, el cual nació como una señal de “Dios” que dio una receta para desde ese momento tener una ilusión que es un “arte que transforma el alimento en amor y alegría, que nutre el alma y el cuerpo, cautiva paladares y conquista corazones”.

En este sueño común colaboran diariamente más de 3000 personas, en más de 10 ciudades en el país, y sedes en Chile, Ecuador, España, México, y Panamá. La calidad humana de esta organización, está representada principalmente por mujeres “guerreras, valientes, luchadoras, dedicadas y responsables, que enfrentan situaciones de mucha adversidad”. Así, Crepes and Waffles, tiene propuestas de valor como vivienda, medicina prepagada y capacitación para los hijos" de sus colaboradores.

Esta experiencia ha hecho que Beatriz sea también una conferencista que promueve poner “el alma, la vida y el corazón” cotidianamente. 

Referencias

García, A. (2005)  tomado de Revista semana https://www.semana.com/especiales/articulo/beatriz-fernandez/75419-3

2010. https://www.dinero.com/actualidad/noticias/articulo/reconocimiento-del-cesa-beatriz-fernandez-empresaria-del-ano/105901

https://crepesywaffles.com.co/blog/como-una-danza-beatriz-fernandez 

http://www.vallempresa365.com/articulos/liderazgo-y-motivacion/el-exito-empresarial-de-crepes-waffles

https://www.revistapym.com.co/destacados/asi-lograron-su-exito-historia-crepes-waffles

Beatriz Fernández puede hacer referencia a:

 Beatriz Fernández Ibáñez, jugadora española de balonmano.
 Beatriz Fernández; tenista puertorriqueña, más conocida como Gigi Fernández.

Referencias 

Alumnado del Colegio de Estudios Superiores de Administración